Clarks Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Clarks Hill (Indiana)
Clarks Hill (South Carolina)